Кайзерлинг:

 Кайзерлинг — немецкий графский и баронский род.
 Кайзерлинг, Мейер (; 1829 - 1905) — раввин, историк еврейского народа
 Кайзерлинг, Евгений фон (1832—1889) — немецкий арахнолог.
 Кайзерлинг, Эдуард фон (1855—1918) — немецкий писатель и драматург.
 Кайзерлинг, Герман фон (1880—1946) — немецкий философ и писатель.